Athamanta lobelii är en flockblommig växtart som beskrevs av Théodore Caruel. Athamanta lobelii ingår i släktet Athamanta och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
lobelii